Wanino () – nazwa toponimów w Rosji

 Wanino – osiedle typu miejskiego w Kraju Chabarowskim
 Wanino – wieś w rejonie priwołżskim obwodu iwanowskiego
 Wanino – wieś w rejonie wierchniełandiechowskim obwodu iwanowskiego
 Wanino – wieś w obwodzie kirowskim
 Wanino – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Wanino – wieś w obwodzie orłowskim
 Wanino – wieś w Kraju Permskim
 Wanino – wieś w obwodzie pskowskim
 Wanino – wieś w obwodzie riazańskim